Синеж — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Синеж — деревня в Быховском районе Могилёвской области.
 Синеж — деревня в Климовичском районе Могилёвской области.